Gräsgrund kan syfta på följande platser:

Estland 

 Gräsgrund, Harju  län,

Finland 

 Gräsgrund, Malax, Österbotten, 
 Gräsgrund, en del av Idgrund, Kristinestad, Österbotten, 
 Gräsgrund, Korpo, Åboland,

Se även
Gräsgrundet
Gräsgrunden
Gräsgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar